

Film en televisie
Lights Out (2010), een Franse film uit 2010
Lights Out (2016), Amerikaanse horrorfilm uit 2016
Lights Out (6tien), een aflevering van 6tien
Lights Out (Brothers & Sisters), een aflevering van Brothers & Sisters
Lights Out (ER), een aflevering van ER
Lights Out (Glee), een aflevering van Glee
Lights Out (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2011
Lights Out (televisieserie 1946), een Amerikaans televisieserie uit 1946

Muziek
Lights Out (Breaking Benjamin), een lied van Breaking Benjamin
Lights Out (Danity Kane), een lied van Danity Kane
Lights Out (Fabolous), een lied van Fabolous
Lights Out (Graveyard), een album van Graveyard
Lights Out (Green Day), een lied van Green Day
Lights Out (Hollywood Undead), een lied van Hollywood Undead
Lights Out (Lil Wayne), een album van Lil Wayne
Lights Out (Lisa Marie Presley), een lied van Lisa Marie Presley
Lights Out (Mack 10), een lied van Mack 10
Lights Out (Mighty Mighty Bosstones), een lied van The Mighty Mighty Bosstones
Lights Out (Mindless Self Indulgence), een lied van Mindless Self Indulgence
Lights Out (Peter Wolf), een album en een lied van Peter Wolf
Lights Out (Rick Astley), een lied van Rick Astley
Lights Out (Royal Blood), een nummer uit 2017
Lights Out (Santigold), een lied van Santigold
Lights Out (Sonic Youth), een lied van Sonic Youth
Lights Out (Sugarcult), een album van Sugarcult
Lights Out (UFO), een album van UFO